Ясновский сельский округ

Российская Федерация

Калининградская область 

 Ясновский сельский округ Славского района (до 2019 года)

Сахалинская область 

 Ясновский сельский округ Тымовского района (упразднён)

Казахстан

Северо-Казахстанская область 

 Ясновский сельский округ Есильского района